Ostrvica (Gospić), een plaats in de Kroatische gemeente Gospić
 Ostrvica (Omiš), een plaats in de Kroatische gemeente Omiš